Carbon — это рабочая среда приложений API, выпущенная компанией Apple Inc. для операционной системы Mac OS. Является упрощённой и обновлённой версией предыдущей рабочей среды Mac OS 9.

О среде 
Среда Carbon основывается на отраслевых станда ртных языках программирования C и C++. Внешне почти невозможно найти различия между приложениями Carbon и Cocoa. С каждой новой версией Mac OS X различия между Carbon и Cocoa уменьшаются. Многие современные приложения содержат код, который использует преимущества обеих рабочих сред.

Примечания